Columbani ist der Name von

 Placido Columbani (bl. 1770), italienischer Architekt
 Pietro Paolo Columbani (um 1682–1748), italienischer Baumeister und Architekt